Maloy se poate referi la:

Persoane
 Maloy Lozanes sau MaLoY, o cântăreață germană de origine flipineză
 Thomas Joel Maloy, ofițer naval american
 Mike Maloy, baschetbalist american
 USS Maloy (DE-791), un distrugător american

Geografie 
 Maloy, Iowa, un târg din Statele Unite
 Måløy, un oraș din Norvegia